Эскадренный миноносец «Нельсон» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Federal Shipbuilding, Kearny, Кирни 7 мая 1942 года. Спущен 15 сентября 1942 года, вступил в строй 26 ноября 1942 года.

Выведен в резерв в январе 1947 года. Из ВМС США исключён 1 марта 1968 года.

Продан 9 июня 1969 года фирме «Union Minerals and Alloy Corp.» в Нью-Йорк и разобран на слом.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»